Элерс:
 Элерс, Алиса (1887—1981) — немецкая клавесинистка.
 Элерс, Николай (род. 1996) — датский профессиональный хоккеист.
 Элерс, Хайнц (род. 1966) — датский хоккеист, тренер.
 Элерс, Эрнст (1835—1925) — немецкий зоолог.
 Элерс, Эрнст (1909—1980) — оберштурмбаннфюрер СС.